

Села 
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Тарасівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянська сільська громада (в минулому — Криничанський район)